Cascavelensi – abitanti di Cascavel (Ceará)
Cascavelensi – abitanti di Cascavel (Paraná)